Акт о сохранении земель Аляски (, сокращённо — ANILCA) — федеральный закон США, принятый Конгрессом США 12 ноября 1980 года и подписанный президентом Джимми Картером 2 декабря того же года. Закон обеспечил разные уровни государственной защиты природоохранным территориям Аляски общей площадью более 600 000 км².

История 
Аляска была объявлена штатом в 1959 году. На территории Аляски были расположены ценные природные ресурсы и уникальные экосистемы. В задачи нового закона входила регуляция притязаний коренного населения полуострова, развития инфраструктуры, экономического роста, промышленной разработки и сохранения биоразнообразия. 18 декабря 1971 года был принят закон о притязаниях коренного населения Аляски на земли (ANSCA), согласно которому они получали права на примерно 178 000 км². Раздел 17(d)(2) этого акта предполагал исследование ещё 320 000 км² территорий для включения в Национальную парковую систему. В качестве крайнего срока исследований было названо 18 декабря 1973 года. Результаты были представлены Конгрессу 17 декабря 1973 года, после чего у Конгресса было 5 лет для написания законопроекта. В октябре 1978 года 95-й Конгресс отложил принятие закона, хотя был достигнут значительный прогресс в деле создания всеобъемлющего законопроекта о землях Аляски. 19 мая 1978 года Палата представителей приняла законопроект по Аляске, проголосовав 277 за и 31 против и передала его в Комитет энергии и природных ресурсов Сената. 1 декабря 1978 года президентским указом 222 500 км² земель Аляски были наделены статусом Национального памятника. Окончательно федеральный закон США был принят Конгрессом США 12 ноября 1980 года. Акт о сохранении земель Аляски был подписан президентом в последние дни 96-го Конгресса 2 декабря 1980 года. Таким образом разработка нового закона заняла 3 администрации, 5 сессий Конгресса и около 9 лет (с 1971 по 1980 год), в неё были вовлечены правительство штата Аляска, представители коренного населения и других заинтересованных организаций.

Природоохранные территории 
Закон определил статус территорий общей площадью более 600 000 км². Было создано девять национальных резерватов дикой природы, изменены статус или границы шести.

Были созданы или изменены следующие природоохранные территории, находящиеся под ответственностью Национальной парковой системы и системы национальных резерватов дикой природы:

Легенда:

Примечания

Ссылки 
 

Законы США
Аляска
Экологическое право